Staatssekretär im Bundeskanzleramt (in Deutschland auch: beim) bzw. Kanzleramtsstaatssekretär steht für:

 einen Beamtenposten oder politisches Amt in Deutschland, siehe Bundeskanzleramt (Deutschland) #Staatssekretär
 ein politisches Amt in Österreich, siehe Österreichischer Kanzleramtsstaatssekretär

Siehe auch
 Staatssekretär – zum allgemeinen Begriff